Илион може да се отнася за:

 Илион – друго име на древния град Троя
 Илион (роман) - роман на Дан Симънс